Molinillo è un comune spagnolo di 68 abitanti situato nella comunità autonoma di Castiglia e León, provincia di Salamanca

Altri progetti

Collegamenti esterni